Ойконим

 Карань — железнодорожная станция на линии Мариуполь — Ясиноватая
 Карань — прежнее название села Флотское в Балаклавском районе Севастополя
 Карань — прежнее название села Гранитное в Тельмановском районе Донецкой области